Matzöd ist der Ortsname von

 Matzöd (Dietersburg), Ortsteil der Gemeinde Dietersburg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Matzöd (Egglham), Ortsteil der Gemeinde Egglham, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Matzöd (Simbach), Ortsteil des Marktes Simbach, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern